Појам Аншан може да се односи на:

 Аншан (Кина), град у Кини у покрајини Љаонинг
 Аншан (Персија)